Bald Eagle Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bald Eagle Lake (Kalifornien)
 Bald Eagle Lake (Michigan)
 Bald Eagle Lake (Lake County, Minnesota)
 Bald Eagle Lake (Ramsey County, Minnesota)
 Bald Eagle Lake (Washington)